Der Ortsname Kallithea (, Übersetzung gute Sicht oder gute Aussicht; alternative Schreibweise Kalithea oder Kallitea) bezeichnet folgende Dörfer und Städte in Griechenland

 Kallithea, die Stadt im Großraum Athen in der Präfektur Attika
 Kallithea (Chalkidiki), die Ortschaft auf der Halbinsel Kassandra in der Präfektur Chalkidiki
 Kallithea (Rhodos), eine Gemeinde und Küstenort im Nordosten der Insel Rhodos
 Kallithea (Thessaloniki), ein Dorf in der Präfektur Thessaloniki
 Kallithea (Achaia), ein Dorf und archäologischer Fundort in der Präfektur Achaia auf der Peloponnes
 Kallithea (Xanthi), ein Stadtteil der Stadtgemeinde Xanthi in der Präfektur Xanthi in Ostmakedonien und Thrakien
 Kallithea (Pieria), ein Dorf der Stadtgemeinde Paralia in der Präfektur Pieria in Zentralmakedonien
 Kallithea (Souliou Thesprotia), ein Dorf der Stadtgemeinde Paramythia in der Präfektur Thesprotia in Epirus
 Kallithea (Filiaton Thesprotia), ein Dorf der Stadtgemeinde Filiates in der Präfektur Thesprotia in Epirus
 Kallithea (Zakynthos), ein Dorf der Stadtgemeinde Alykes in der Präfektur Zakynthos
 Kallithea (Lefkada), ein Dorf der Stadtgemeinde Elomeno in der Präfektur Lefkada
 Kallithea (Korinthia), ein Dorf der Stadtgemeinde Evrostini in der Präfektur Korinthia auf der Peloponnes
 Kallithea (Loutrakiou-Perachora Korinthia), ein Dorf der Stadtgemeinde Loutrakiou-Perachora in der Präfektur Korinthia auf der Peloponnes
 Kallithea (Fthiotida), ein Dorf der Stadtgemeinde Sperchiada in der Präfektur Fthiotida in Mittelgriechenland
 Kallithea (Larisa), ein Dorf der Stadtgemeinde Narthakio in der Präfektur Larisa in Thessalien
 Kallithea (Elassona Larisa), ein Dorf der Stadtgemeinde Olymbos in der Präfektur Larisa in Thessalien
 Kallithea (Trikala), ein Dorf der Stadtgemeinde Pindeo in der Präfektur Trikala in Thessalien
 Kallithea (Tymfeo Trikala), ein Dorf der Stadtgemeinde Tymfeo in der Präfektur Trikala in Thessalien
 Kallithea (Böotien), ein Dorf der Stadtgemeinde Tanagra in der Präfektur Böotien in Mittelgriechenland
 Kallithea (Fokida), ein Dorf der Stadtgemeinde Tolofon in der Präfektur Fokida in Mittelgriechenland
 Kallithea (Evrytania), ein Dorf der Stadtgemeinde Karpenissi in der Präfektur Evrytania in Mittelgriechenland
 Kallithea (Argolida), ein Dorf der Stadtgemeinde Asini in der Präfektur Argolida auf der Peloponnes
 Kallithea (Grevena), ein Dorf der Stadtgemeinde Gorgiani in der Präfektur Grevena in Westmakedonien
 Kallithea (Florina), ein Dorf der Stadtgemeinde Prespa in der Präfektur Florina in Westmakedonien
 Kallithea (Samos), ein Dorf im Westen der Insel Samos